

Onomastica 
 Selin – nome proprio di persona femminile di origine greca
 Selín – ipocoristico turco del nome Selina

Persone 
 Aleksei Selin – ex calciatore russo
 Ari-Pekka Selin – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Christian Selin – ciclista finlandese
 Erik Selin – imprenditore svedese
 Erika Selin – cantante svedese
 Eva Selin Lindgren – politica svedese
 Fëdor Selin – calciatore sovietico
 Helaine Selin – bibliotecaria statunitense
 Jevhen Selin – calciatore ucraino
 Maria Selin – hockeista su ghiaccio finlandese
 Markus Selin – produttore cinematografico finlandese
 Victor Șelin – politico e imprenditore moldavo
 Vjačeslav Selin – schermidore russo

Altro 
 Selin – villaggio dello shahrestān di Sarvabad, in Iran

Note